USS Maddox ha sido el nombre recibido por tres destructores de la Armada de los Estados Unidos:

 El , destructor Clase Wickes, activo desde 1919 hasta 1949 en las Armadas estadounidense, británica, canadiense y soviética.
 El , destructor Clase Gleaves, activo desde 1942 hasta su hundimiento al año siguiente.
 El , destructor Clase Allen M. Sumner, activo desde 1944 hasta 1985 en las Armadas estadounidense y taiwanesa.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos